Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, l'Achéron (aussi connu sous le nom du Champ de Bataille Éternel d'Achéron) est un plan extérieur dont l'alignement se situe entre  loyal neutre et loyal mauvais.

Description

Achéron est un champ de bataille infini de conflit sans fin. C'est un plan de loi où la conformité prend le pouvoir sur toute pensée visant le bien. Des batailles sans fin se déroulent entre d'immenses armées, sur le plan entier, sans aucune chance de victoire ou de trêve. Chaque couche du plan consiste en un important nombre de cubes d'acier, variant en taille (d'un jardin à une île). Toutes ne sont pas de forme cubique, mais on les appelle toujours ainsi. Les cubes flottent dans un espace infini et respirable, se percutant par moments.

Chaque face du cube est habitable, avec la gravité dirigée directement au centre du cube. De plus, les cubes sont creusés par des tunnels et par des grottes.

La lumière sur Achéron varie entre un clair de lune et un jour nuageux. Le bruit du combat résonne partout et peut être entendu à tout endroit.

Structure

Comme tous les autres plans, Achéron est infini, consistant de 4 couches (ou strates).
La première couche, Avalas, partage une frontière avec les plans voisins des Neuf Enfers de Baator et le Nirvana de Méchanus. Le voyage est possible entre Achéron et ces plans à certains endroits.

Couches

Achéron possède 4 couches :

Avalas

La première couche d'Achéron, Avalas, est aussi surnommé le Champ de Bataille. Il contient la plus haute densité de cubes métalliques et possède donc le plus grand nombre de combats du plan. Les cubes sont garnis de forteresses et recouverts de terrains de combat. Les collisions entre les cubes les éclatent en plusieurs cubes plus petits, aussi les plus petits cubes sont les plus vieux du plan.

Le royaume de Nishrek, un plan séparé dans la  des Royaumes oubliés est situé sur Avalas. C'est le foyer du dieu orc Gruumsh et du panthéon orc, comme Bahgtru, Ilneval et Luthic.

La citadelle de Scourgehold est le royaume d'Hextor, le dieu de la tyrannie et demi-frère de Héronéus. Hextor y règne sur ses légions qui s'entraînent dans le Grand Colisée.

Clangor, un autre plan séparé, s'y trouve aussi. C'est le royaume des divinités gobelines : Maglubiyet, Khurgorbaeyag, et Nomog-Geaya. Avalas contient aussi les royaumes dAmatsu-Mikaboshi (la Terre Brillante) et Lei Kung (Tonnerre qui Résonne).

Avec la destruction d'Iyachtu Xvim, Baine est retourné dans son Bastion Noir, une énorme forteresse.

Thuldanin

Comparé à Avalas, Thuldanin a une faible population. Géographiquement, il ressemble beaucoup à la première couche, mais avec plus de gros cubes. Sur cette couche, les cubes sont entassés par les combats. La plupart des fosses mènent à des labyrinthes abritant tous ceux qui ont échappé à la fureur de la guerre. On peut y trouver des épaves de machines de guerre et même des armes magiques.

Thuldanin a une qualité préservatrice qui résulte en la pétrification des objets et des créatures qui restent trop longtemps sur cette couche. La durée maximale est de 29 jours.

Le royaume d'Hammergrim, un plan séparé, y est situé. C'est le foyer du dieu duergar, Laduguer.

Tintibulus

Tintibulus contient un grand nombre de formes à quatre, cinq ou six faces. Une couche de poussière recouvre tout ce qui s'y trouve. La matière qui constitue cette couche est une sorte de pierre volcanique grise.

Ocanthus

La  n'a pas de forme régulière, mais beaucoup d'éclats de glace noire aux bords très tranchants. Les éclats volent rapidement, comme une tempête de lames brisées.

Perdue dans cette mer de glace noire se trouve Cabale Macabre, le royaume de la déesse de la mort et de la magie, Wy-Djaz. Son repaire est un énorme château de glace, qui luit d'une pâle lueur.

Plan extérieur